Сомина може бити:
 Сомина (планина), планина
 Манастир Сомина, манастир Српске православне цркве на истоименој планини
 Сомина (Никшић), насељено место у Општини Никшић
 Сомина, врста четинара